Viaticum – termine in lingua latina traducibile come "viatico" con il quale, nella religione cattolica, si indica l'eucaristia impartita a chi è in pericolo di vita.

Viaticum – un antico libro di medicina attribuito a Isaac Israeli ben Solomon

Viaticum – album del 2005, degli E.S.T.